Zahrtmann kan henvise til flere artikler:

 Kristian Zahrtmann – dansk maler
 Christian Christopher Zahrtmann – dansk søofficer og politiker

 Zahrtmanns Gård – fredet bygning i Viborg